Onderdistrict in Indonesië
 Cisarua (West-Bandung), een onderdistrict van het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Cisarua (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cisarua (Sumedang), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cisarua (Cikole), een plaats in het regentschap Kota Sukabumi in de provincie West-Java
 Cisarua (plaats), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cisarua (Nanggung), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cisarua (Samarang), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Cisarua (Sukajaya), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cisarua (Sukaraja), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cisarua (Tegal Waru), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java